Aecker steht für: 

 verschiedene Porzellanhersteller
 Aeckerische Porcellain- und Steingutfabrik in Schirnding 
 Aecker Porzellan- und Steingutfabrik in Arzberg 
 Aecker-, Strebel-, Bauer Fabrik in Arzberg

Aecker ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Paul Aecker (* um 1786), Mitbegründer und Teilhaber der C.M. Hutschenreuther Fabrik in Hohenberg an der Eger und Begründer der Aeckerische Porcellain- und Steingutfabrik in Schirnding 
 Johann Christoph Lorenz Aecker (* 19. Jhd.), Begründer der Aecker Porzellan- und Steingutfabrik in Arzberg 

Siehe auch:
 Acker
 Aeckerle